A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a műugrás női egyéni 3 méteres versenyszámának elődöntőjét július 30-án délután, elődöntőjét július 31-én délután, míg a döntőjét augusztus 31-én rendezték meg a Tokyo Aquatics Centreben.

A kínai címvédő,  hatalmas fölénnyel nyerte meg az aranyérmet, mellyel a negyedig olimpiai bajnoknak címét szerezte meg. A második helyen honfitársa,  végzett, míg a dobogó harmadik fokára az amerikai Krysta Palmer állhatott fel.

Ebben a számban 1988 óta csak kínai győztest avattak.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint (UTC +09:00), zárójelben magyar idő szerint olvasható(ak).

Eredmények 
Kékkel az elődöntősök vannak jelölve, zölddel pedig a döntősök.

Megjegyzések

Jegyzetek 

Műugrás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon